Birkerød (plaats), plaats en voormalige gemeente in Denemarken
 Birkerød (parochie), parochie in Denemarken